anilana – rodzaj włókien sztucznych
 Anilana – łódzki klub sportowy
 Anilana – łódzki basen otwarty o wymiarach olimpijskich (50 m × 25 m), znajdujący się na terenie Parku Widzewskiego (w pobliżu hali sportowej UKS Anilana), powstały w 1951 roku, pozostający w remoncie od 2012 roku
 Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Anilana” – polskie przedsiębiorstwo państwowe, łódzka fabryka włókien naturalnych i sztucznych
 Zespół Pieśni i Tańca „Anilana” im. Leszka Woszczyńskiego w Łodzi

Przypisy